Schmeisser può riferirsi a:

 MP 38/40, mitra tedeschi della seconda guerra mondiale, spesso chiamati "Schmeisser"
 Louis Schmeisser, progettista di armi leggere tedesco
 Hugo Schmeisser, progettista di armi leggere tedesco
 Hans Schmeisser, progettista di armi leggere tedesco
 Schmeisser Award, premio lacrosse NCAA